Le nom Laruel provient :
du toponyme Ruelle (petite rue) ;

Variantes:
 Laruelle
 Delaruelle
 Delruelle

Patronyme 
 Laruel, un des archanges de Sopó.

Maison d'édition 
 Neirinckx & Laruel